Hall je ime več krajev:
 Hall (Avstralija), kraj v Avstraliji
 Hall (Gotland), kraj na otoku Gotlandu
 Hall (Indiana), kraj v ZDA
 Hall (Louisiana), kraj v ZDA
 Hall (Nizozemska), kraj na Nizozemskem
 Hall in Tirol, kraj v Avstriji
 Hall bei Admont, kraj v Avstriji
 Schwäbisch Hall, mesto v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg